Paracupes är ett släkte av skalbaggar. Paracupes ingår i familjen Cupedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Paracupes